Questa voce raccoglie le informazioni sul Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nella stagione 2009-2010.

Stagione 
Nella stagione 2009-2010 lo Schalke, allenato da Felix Magath, concluse il campionato di Bundesliga al 2º posto. In Coppa di Germania lo Schalke fu eliminato in semifinale dal .

Rosa 

 

||

|}
|}

Staff tecnico

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2009-2010